Монтичелло ( — «пригорок»):
 Монтичелло — коммуна во Франции, департамент Верхняя Корсика.
 Монтичелло — усадьба Томаса Джефферсона на юге штата Виргиния.
 Монтичелло (Монтиселло) — плотина, а также бывший город в штате Калифорния, США.

См. также 
 Монтичелло-Брианца
 Монтичелло-д'Альба
 Монтичелло-Конте-Отто
 Монтиселло — английское произношение.